Миле́нко Ачи́мович (, ; родился 15 февраля 1977, Любляна) — словенский футболист, играл на позиции полузащитника. Провёл 74 матча за сборную Словении. Главный тренер молодёжной сборной Словении.

Карьера

Клубная 
Ачимович родился в Любляне, в семье сербов. Свой путь в большом футболе он начинал в школе «Олимпии», но первый официальный матч Миленко провёл в составе «Железничара». В 1996 году он вернулся в «Олимпию», в которой отыграл два сезона. В 1998 году Ачимович перешёл в «Црвену Звезду». В белградском клубе он стал прочным игроком основы, а успешное выступление словенской сборной на Евро-2000 и ЧМ-2002 привлекло к Ачимовичу внимание со стороны известных европейских клубов.

В 2002 году Миленко подписал контракт с «Тоттенхэмом», но заиграть в Премьер-лиге так и не смог. Если в первом сезоне он изредка появлялся на поле, то во втором прочно сел на скамейку запасных. Всего за «Тоттенхэм» Ачимович сыграл 17 матчей.

Следующим клубом Миленко стал «Лилль», в который он перешёл в 2004 году. Именно во французском клубе прошёл наиболее яркий отрезок карьеры словенца. В сезоне 2004/05 «Лилль» завоевал серебро чемпионата Франции и добился права участвовать в Лиге чемпионов. В этом престижном турнире «Лилль» хоть и не вышел из группы, но оставив позади себя «Манчестер Юнайтед», попал в Кубок УЕФА, из которого выбыл на стадии 1/16.

После двух с половиной сезонов во Франции Ачимович, неожиданно для многих, отправился в «Аль-Иттихад» из Джидды. В Саудовской Аравии у Миленко ничего не получилось — за весь сезон он ни разу не появился на поле. В 2007 году контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В том же 2007 Ачимович заключил контракт с венской «Аустрией», в которой играл до завершения карьеры, являясь крепким игроком основы. В сезоне 2009—2010 Миленко был назван капитаном венского клуба. В апреле словенец получил травму колена, после которой восстановиться окончательно не смог и в сентябре 2010 года заявил о завершении карьеры.

Международная 
Ачимович дебютировал в сборной Словении 22 марта 1998 года, в матче против сборной Чехии. В составе словенской сборной участвовал в Евро-2000 и чемпионате мира 2002 года, где сумел забить гол в ворота Парагвая. О завершении международной карьеры Ачимович заявил 28 марта 2007 года, после поражения от Нидерландов. Всего за сборную Миленко сыграл 74 матча, в которых забил 13 мячей.

Достижения 
 «Црвена Звезда»

 Чемпион Сербии и Черногории: 2000, 2001
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории: 1999, 2000, 2002

 «Лилль»
 Обладатель Кубка Интертото: 2004
 Вице-чемпион Франции: 2005

Ссылки 
 Профиль на сайте Чемпионат.ру

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аустрия» Вена